Kilka miejsc w Rumunii:
 Stănești – gmina w okręgu Gorj
 Stănești – gmina w okręgu Giurgiu
 Stănești – gmina w okręgu Vâlcea
 Stănești – wieś w gminie Poiana Vadului, okręg Alba
 Stănești – wieś w gminie Corbi, okręg Argeş
 Stănești – wieś w gminie Măgirești, okręg Bacău
 Stănești – wieś w gminie Stănești, w okręgu Giurgiu
 Stănești – wieś w gminie Stănești, w okręgu Gorj
 Stănești – dzielnica miasta Răcari, okręg Dymbowica
 Stănești – dzielnica miasta Baia de Aramă, okręg Mehedinți
 Stănești – wieś w gminie Stoilești, okręg Vâlcea